Voici la liste des planètes mineures numérotées de 205001 à 206000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 205001 à 206000

205001-205100

205101-205200

205201-205300

205301-205400

205401-205500

205501-205600

205601-205700

205701-205800

205801-205900

205901-206000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000